Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2008 to 18. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował cztery konkurencje: cross-country, zjazd, four-cross i maraton. Rozegrano dziewięć zawodów cross-country, po siedem w downhillu i four-crossie oraz dwa w maratonie. Pierwsze zawody odbyły się 16 marca 2008 roku w tureckim mieście Manavgat, a ostatnie 5 października 2008 roku we francuskim Ornans.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Rosjanka Irina Kalentiewa wśród kobiet oraz Francuz Julien Absalon wśród mężczyzn, w downhillu: Francuzka Sabrina Jonnier wśród kobiet oraz Brytyjczyk Gee Atherton wśród mężczyzn, w four-crossie: Holenderka Anneke Beerten wśród kobiet oraz Amerykanin Brian Lopes wśród mężczyzn, a w maratonie Finka Pia Sundstedt wśród kobiet oraz Francuz Thomas Dietsch wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Four-cross

Maraton

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

2008 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim